Състезанията по ски алпийски дисциплини на зимните олимпийски игри през 2014 г. се провеждат в ски алпийския център „Роза Хутор“ близо до Красная Поляна.

Програма 
Разписание на 10-те дисциплини.

Часовете са в местно време (UTC+4).

Класиране по медали

Резултати

Спускане мъже 
Шампион в спускането при мъжете става австриецът Матиас Майер. Титлата му е сензационна, тъй като той не е стъпвал на подиума в старт за Световната купа. Сребърен медалист е италианецът Кристоф Инерхофер, а бронзов – норвежецът Шетил Янсруд. Фаворитите, Аксел Лунд Свиндал и Боди Милър завършват съответно четвърти и осми. Българските представители Георги Георгиев и Никола Чонгаров завършват съответно на 36-о и 38-о място.

Суперкомбинация жени

Спускане жени 
За пръв път в историята на зимните олимпийските игри първото място в старт от алпийските ски е поделено между двама състезатели с равно време.

Суперкомбинация мъже

Супер-гигантски слалом жени

Супер-гигантски слалом мъже

Гигантски слалом жени

Гигантски слалом мъже

Слалом жени 
Микаела Шифрин печели златния медал в слалома, провел се на 21 февруари 2014 г. По този начин става най-младата олимпийска шампионка в дисциплината (на 18 години и 345 дни). Втора остава Марлис Шилд, а трета – Катрин Цетел. Българската представителка, Мария Киркова заема 42-ро място след първия манш, но не завършва втория.

Слалом мъже

Източници 

Ски алпийски дисциплини
Зимни олимпийски игри 2014